Кампильо-де-Ранас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 92 км². Население — 198 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары